Шама — власна назва.

Топоніми

Торре-де-Дона-Шама — парафія.